Cremenciug se poate referi la numele unor localități în Republica Moldova
Cremenciug - comună în raionul Căușeni
Cremenciug - comună în raionul Soroca

Toponime slave
Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova